Мисюк — фамилия. Известные носители:
 Мисюк, Андрей Владимирович (род. 1981) — белорусский футболист.
 Мисюк, Надежда Иосифовна — депутат Верховного Совета СССР 6 созыва.